Den 4. udgave af La course by Le Tour de France fandt sted den 20. og 22. juli 2017. Løbet var en del af UCI Women's World Tour 2017 og blev organiseret af Amaury Sport Organisation lige som Tour de France. Løbet blev vundet af hollandske Annemiek van Vleuten fra .

Mens der i tidligere udgaver blev konkurreret på Champs-Élysées i Paris som et endagsløb, blev det i 2017-versionen kørt over to etaper, hvor 1. etape foregik på skråningerne af Col d'Izoard og afsluttede med 2. etape, som var et 22,5 km langt forfølgelsesløb i Marseille, hvor de 20 bedste fra 1. etape var kvalificeret. Rytterne der var kvalificeret til 2. etape, startede med tidsforskellene fra 1. etape.

Hold

Danske ryttere
Cecilie Uttrup Ludwig kørte for Cervélo-Bigla Pro Cycling
Camilla Møllebro kørte for Team VéloCONCEPT Women

Etaperne

Resultater

1. etape

2. etape

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelløb i 2017
2017